

Симкино — село, Бірський район, Башкортостан
 Симкино — село, Великоберезниківський район, Мордовія

Див. також 
 Симкинське лісничество